Il singolare del torneo di tennis Clarins Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Sabrina Goleš che ha battuto in finale Sandra Wasserman 7–5, 6–1.

Teste di serie

 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)

 Michelle Torres (semifinali)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Bettina Fulco (primo turno)
 Isabelle Demongeot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1987